D74 peut faire référence à :
 HMS Wanderer (D74), un destroyer de la classe Admiralty W modifiée de la Royal Navy ;
 Méthémoglobinémie, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route départementale 74, en Haute-Marne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres